НУДО:
 НУДО — аббревиатура от «Негосударственное учреждение дополнительного образования»
 НУДО — Национальная Общественная Демократическая Партия в Намибии